Die American League Division Series 2013 (ALDS) im Baseball fand zwischen dem 4. und dem 10. Oktober 2013 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2013. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2013 gegeneinander antreten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der American League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde im Modus 2-3 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hatte in den Spielen 3, 4 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauten:

 (1) Boston Red Sox (East Division Champion, 97–65) gegen Tampa Bay Rays (AL Wild Card Winner, 92–71)
 (2) Oakland Athletics (West Division Champion, 96–66) gegen (3) Detroit Tigers (Central Division Champion, 93–69)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2013, NLWC 2013, ALWC 2013, NLDS 2013, NLCS 2013, ALCS 2013, World Series 2013

Die Postseason 2013 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Boston Red Sox gegen Tampa Bay Rays

Oakland Athletics gegen Detroit Tigers

Boston Red Sox gegen Tampa Bay Rays

Spiel 1 
4. Oktober, 15:00 EDT, Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 2 
5. Oktober, 17:30 EDT, Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 3 
7. Oktober, 18:00 EDT, Tropicana Field in Saint Petersburg, Florida

Spiel 4 
8. Oktober, 20:30 EDT, Tropicana Field in Saint Petersburg, Florida

Zusammenfassung der Ergebnisse 
ALDS 2013 (3–1): Boston Red Sox besiegen Tampa Bay Rays

Zuschauer insgesamt: 143.364  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 35.841

Oakland Athletics gegen Detroit Tigers

Spiel 1 
4. Oktober, 21:30 EDT, O.co Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 2 
5. Oktober, 21:00 EDT, O.co Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 3 
7. Oktober, 13:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 4 
8. Oktober, 17:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 5 
10. Oktober, 21:00 EDT, O.co Coliseum in Oakland, Kalifornien

Zusammenfassung der Ergebnisse 
ALDS 2013 (3–2): Detroit Tigers besiegen Oakland Athletics

Zuschauer insgesamt: 231.583  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 46.316

Einzelnachweise 

2013
Baseball 2013
Boston Red Sox
Detroit Tigers
Oakland Athletics
Tampa Bay Rays
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in Saint Petersburg
Sportveranstaltung in Oakland
Sportveranstaltung in Detroit